Player –  gruppo rock statunitense
 Player – in informatica, software per l'esecuzione di file multimediali
 Player – singolo di Tinashe e Chris Brown del 2015
 Player –  film del 2013 diretto da Tomas Villum Jensen

Pagine correlate 
The Player